José Villanueva (bokser), een Filipijns bokser;
 Jose Villanueva sr., een Filipijns politicus;
 José Villanueva (wielrenner), een Spaans wielrenner;
 José Luis Villanueva, een Chileens voetballer.